Sild steht für:

 Sild, dänische Bezeichnung für die Insel Sylt
 Sild (Schiff, 1900), Torpedoboot der norwegischen Marine
 Sild (Schiff, 1951), im Jahr 1951 in Dienst gestelltes Motortorpedoboot der norwegischen Marine
 Sild, marinierter atlantischer Hering

Sild ist der Familienname folgender Personen:
 Cenzi Sild, geborene Cenzi von Ficker (1878–1956), österreichische Bergsteigerin
 Hans Sild († 1937), österreichischer Rechtsanwalt und Bergsteiger
 Ivar Sild (* 1977), estnischer Dichter
 Lauri Sild (* 1990), estnischer Orientierungsläufer
 Sixten Sild (* 1964), estnischer Orientierungsläufer
 Timo Sild (* 1988), estnischer Orientierungsläufer
 Ulrich Sild (1911–1937), österreichischer Bergsteiger und Skiläufer